Il campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile 2010-2011 è stato il trentunesimo organizzato in Italia.

Rispetto alla stagione precedente il numero delle società è passato da 28 a 29. Le squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana a base geografica, rispettivamente di 14 e 15 squadre con partite di andata e ritorno. Alla fine della stagione regolare, le prime otto dei due gironi hanno preso parte ai play-off per l'unica promozione in Serie A1. Le ultime quattro classificate dei due gironi hanno giocato invece i play-out per la permanenza in Serie A2.

Stagione regolare

Girone Nord

Risultati

Girone Sud

Risultati

Play-off 
Gara-1 e l'eventuale gara-3 si giocano in casa della squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare. Le vincenti delle finali si affrontano in uno spareggio per la promozione in Serie A1.

Girone Nord

Girone Sud

Spareggio promozione 
Le vincenti delle due finali dei play-off si affrontano in una serie di andata e ritorno. La vincente viene promossa in Serie A1.
La finale di andata si è disputata il 23 maggio, quella di ritorno il 26 maggio 2011.

Play-out 
Gara-1 e l'eventuale gara-3 si giocano in casa della squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare. Le perdenti delle due semifinali si affrontano nelle finali. Le perdenti delle finali retrocedono in Serie B d'Eccellenza, mentre le due vincenti giocano uno spareggio.

Girone Nord

Girone Sud

Spareggio retrocessione 
Le vincenti delle due finali dei play-out si affrontano in una serie al meglio delle tre partite. La perdente retrocede in Serie B d'Eccellenza.
Gara 1 si è disputata il 7 maggio, gara 2 il 10 maggio 2011.

Verdetti 
 Promossa in Serie A1:  Gea Magazzini Alcamo
 Vincitrice Coppa Italia di Serie A2: Termocarispe La Spezia.
 Retrocesse in Serie B d'Eccellenza:  TEC-MAR Crema, Calabra Maceri Rende e Pilot Italia Biassono (in seguito ripescata).

Statistiche individuali 
 Regular season

Classifica marcatori 

Prime 30 (fonte: LBF)

Tiri 

Prime 5 nei tiri liberi (fonte: LBF)Prime 5 nei tiri da due e da tre (fonte: LBF)

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2011 A2